Egidienberg bezeichnet
 Edigienberg (Nürnberg), Anhöhe in der Stadt
 einen früheren Namen von Aegidienberg, ein Stadtbezirk von Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis